Никки Блонски (, род. 9 ноября 1988) — американская актриса и певица, номинантка на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за роль Трейси Тёрнблад в фильме «Лак для волос».

Биография 
Николь Маргарет Блонски родилась в Нью-Йорке в семье рабочих. Её отец, еврей, не препятствовал тому, что мать воспитала дочь в католической вере. В 2006 году Никки окончила среднюю школу. После того как она посмотрела «Лак для волос» на Бродвее, ей захотелось сыграть Трейси Тёрнблад в кино. Перед началом съёмок в «Лаке для волос» Никки работала на предприятии «Cold Stone Creamery», которое производит мороженое.

В 2011 году Блонски получила лицензию и начала работать парикмахером в своем родном городе Грейт-Нек.

Личная жизнь 
29 июня 2020 года Ники совершила каминг-аут как лесбиянка.

Фильмография

Награды 
 2007 — «Молодой Голливуд» («Лак для волос»)
 2007 — «премия Голливудского кинофестиваля» лучшему актёрскому коллективу («Лак для волос»)
 2008 — «премия Общества кинокритиков» за успешное исполнение роли в фильме «Лак для волос»
 2008 — «премия Ассоциации телевизионных кинокритиков» лучшей молодой актрисе («Лак для волос»)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Грейт-Нек-Норт
Дети-певцы США
Киноактрисы США